Чемпионат Европы по футболу 2010 среди юношей до 19 лет — 9-й розыгрыш чемпионата Европы по футболу среди юношей до 19 лет, который состоялся в 2010 году во Франции. Действующий чемпион сборная Украины не смогла попасть в финальный турнир. Победителем стали хозяева — сборная Франции, обыгравшая в финале сборную Испании со счетом 2-1. Лучшие 6 команд по итогам турнира попали на чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2011. В турнире имели право принимать участие игроки, родившиеся только после 1 января 1991 года.

Квалификация 

Квалификация на финальную часть турнира была проведена в два этапа:
 Первый квалификационный раунд − 1 сентября 2009 − 30 ноября 2009
 Элитный квалификационный раунд − 1 марта 2010 − 31 мая 2010

Первый этап — квалификационный раунд — для всех стран-членов УЕФА. 52 команды были разделены на 13 групп по 4 команды. Каждая группа была сыграна как мини-турнир, проведенный в одной из участвующих стран. Команды, занявшие первые и вторые места в каждой группе, а также две лучшие сборные, занявшие третье место, выходят в следующий элитный квалификационный раунд. Команды, занявшие первое место в группах элитной квалификации, выходят в финальную часть чемпионата.

Команды, прошедшие квалификацию:
  Австрия
  Англия
  Испания
  Италия
  Нидерланды
  Португалия
  Франция
  Хорватия

Стадионы 
Финальный турнир проходил на семи стадионах, расположенных в пяти городах Франции:

Составы

Групповой турнир 
Победитель и вторая команда из каждой группы прошли в полуфинал. Лучшие три команды из каждой группы попали на чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд 2011.

Матчи прошли с 18 по 24 июля.

Начало матчей дано по центрально-европейскому времени (CET)

Группа 1

Группа 2

Раунд плей-офф

Полуфиналы

Финал

Ссылки 
 Официальная страница на сайте УЕФА

Примечания 

Чемпионат Европы по футболу 2010 (юноши до 19 лет)
Июль 2010 года
Международные соревнования по футболу во Франции
Спорт во Франции в 2010 году